Bundesliga 1989/1990 był to 27. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 28 lipca 1989 roku, a zakończył się 12 maja 1990. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytuł mistrzowski obronił Bayern Monachium, dla którego był to jedenasty tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Jørn Andersen, który strzelił 18 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Niemiec w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania). 17. i 18. drużyna tabeli spadły do 2. Bundesligi. 16. zespół Bundesligi i 3. zespół 2. Bundesligi stoczyły rywalizację systemem mecz-rewanż o pozostanie/awans do Bundesligi.

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Baraże 
VfL Bochum, 16. drużyna Bundesligi oraz 1. FC Saarbrücken, 3. zespół 2. Bundesligi, spotkały się w dwumeczu o miejsce w kolejnym sezonie Bundesligi. VfL Bochum zwyciężył w rywalizacji 2:1, dzięki czemu utrzymał się w Bundeslidze.

Najlepsi strzelcy

Bibliografia 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1989 w piłce nożnej
1990 w piłce nożnej
1989 w Niemczech
1990 w Niemczech